Polski słownik biograficzny
 Polskie Składy Budowlane
 Pet Shop Boys
 Partido Socialista Brasileiro
 Pearl S. Buck – amerykańska pisarka, laureatka Nagrody Pulitzera i Nagrody Nobla